Вілла́р-ле-Поте́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на схід від Парижа, 75 км на північ від Безансона, 35 км на північний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 82 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 184,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллар-ле-Потель на сайті французького Національного інституту географії
 Віллар-ле-Потель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Віллар-ле-Потель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона